Carlota é um nome feminino que tem origem no alemão antigo Charal que, mais tarde, evoluiu para Karl, mas chega até nós através do latim Carolus e, mais concretamente, pelo italiano Carlotta, significando “forte” ou “livre”.

Variantes
Masculino: Carlos

Em outras línguas

Alemão: Charlotte
Hipocorístico: Lotte
Castelhano: Carlota
Catalão: Carlota
Tcheco: Šarlota
Dinamarquês: Charlotte
Hipocorístico: Lotte
Francês: Charlotte
Masculino: Charlot
Inglês: Charlotte
Hipocorístico: Charley, Charlie, Lottie, Lotty, Lotta, Tottie, Totty
Irlandês: Séarlait
Latim: Carolotta
Neerlandês: Charlotte
Hipocorístico: Lotte
Norueguês: Charlotte
Suéco: Charlotta, Charlotte
Hipocorístico: Lotta

Busca

Antropônimos femininos